Niemcy:
 Nesse – dzielnica gminy Loxstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Nesse – rzeka, dopływ Hörsel
 Nesse – rzeka, dopływ Werry

Zobacz też:
 Mittleres Nessetal
 Nesse-Apfelstädt
 Nesseaue
 Nessetal